Фамилија Рендон има више значења:

 Фамилија Рендон (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рендон (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику